Jayabakti (Banjarwangi), een plaats in Indonesië
Jayabakti (Cabangbungin), een plaats in Indonesië
Jayabakti (Cidahu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing